Laurenti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Nicolai Laurenti
 Josephus Nicolai Laurenti